Il singolare del torneo di tennis Bologna Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale Paolo Bertolucci 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)

 Tomáš Šmíd (campione)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Paul McNamee (primo turno)
 Butch Walts (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1980